Landtagswahlkreis 88 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Emlichheim (2003)
 Landtagswahlkreis Lingen (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Bentheim (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Minden-Lübbecke I (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Gelsenkirchen II (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Lüdinghausen (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Münster-Stadt (1947 bis 1962)